Gwin ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Gwin (* 1987), US-amerikanischer Mountainbiker
 William M. Gwin (1805–1885), US-amerikanischer Politiker